J’accuse (französisch für Ich klage an) bezeichnet:

 J’accuse…!, Titel eines offenen Briefes des Schriftstellers Émile Zola zu den Hintergründen der Dreyfus-Affäre

J’accuse ist Filmtitel von:
 J’accuse (1919), siehe: Ich klage an (1919)
 J’accuse! (1938)
 Intrige (Film) (2019)

Siehe auch:
 Accused
 I Accuse
 Ich klage an